Врсиње може да се односи на:

 Горње Врсиње, насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Доње Врсиње, насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Врсиње (жупа), средњовековна жупа